Stanisław Pogorzelski (zm. 1656) – kasztelan rogoziński i kaliski, dworzanin królewski
 Stanisław Pogorzelski (1958–2004) – polski żużlowiec